peut désigner :
 La Secte sans nom (titre original Los sin nombre, titre international ), film espagnol thriller-horreur réalisé par Jaume Balagueró, sorti en 1999 ;
 , chanson de Slipknot, sortie en 2000.